PAC je lahko:
 PATRIOT Advanced Capability - Patriotove modernizirane sposobnosti
 Panafriški kongres